Uzbeg Khan, kan de l'Horda d'Or (1312 /1313 fins al 1340 o 1341)
 Muzaffar al-Din Uzbeg, atabeg ildeguízida de l'Azerbaidjan (1210-1225)